Brocchi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Paul Brocchi
 Giovanni Battista Brocchi